De COSAFA Cup 2005 was de negende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 26 februari en 14 augustus 2005. De voorrondes werden gehouden in Mauritius, Namibië en Zambia, de wedstrijden in de eindfase werden gehouden in Zuid-Afrika. Zimbabwe won het toernooi door in de finale Zambia te verslaan (1–0).

Deelnemende teams
Angola was als titelhouder automatisch geplaatst voor de eindfase. De overige 12 landen speelden in vier groepen een knock-outtoernooi. De winnaar van elke groep plaatste zich eveneens voor de eindfase.

Toernooischema

Groepsfase

Groep A
Halve finale

Finale

 plaatst zich voor de Knock-outfase.

Groep B
Halve Finale

Finale

 plaatst zich voor de Knock-outfase.

Groep C
Halve Finale
{{footballbox
| date       = 11 juni 2005«onderlinge duels»
| time       = 
| team1      = 
| score      = 1 – 2
| report     = 
| team2      = | goals1     = Potse 
| goals2     =  Chitsulo Zakazaka
| stadium    = Independence Stadium, Lusaka
| attendance =
| referee    = 
| penaltyscore=
| penalties1 = 
| penalties2 = 
}}

Finale''' plaatst zich voor de Knock-outfase.

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Topscorers

Externe link 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2005 op RSSSF

Voetbal in 2005
Voetbal in Mauritius
Voetbal in Namibië
Voetbal in Zambia
Voetbal in Zuid-Afrika
Sportevenement in Zuid-Afrika
Sportevenement in Namibië
Sportevenement in Zambia
COSAFA Cup